Хрущёвка () — село,
Ольшанский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Географическое положение 
Село Хрущёвка примыкает к селу Першотравневое.

История 
Присоединено к селу Першотравневое в ? году.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Двуречанского района